Kaločka mikroregija (mađ. Kalocsai kistérség) je mikroregije u Bačko-kiškunskoj županiji u Mađarskoj.

U njoj se nalazi 20 naselja, u kojima ukupno živi 54.263 stanovnika. Ukupne je površine 1029,13 km2), a gustoća naseljenosti je 52,73 osobe na km2. 

Sjedište mikroregije je grad Kaloča.

Naselja

Izvori 

 Živko Mandić: Folia onomastica croatica 14/2005. Hrvatska imena naseljenih mjesta u Madžarskoj, Folia onomastica croatica 14/2005.
Hrvatski glasnik br. 44/2006. Leksikon podunavskih Hrvata

Vanjske poveznice 
Kaločka mikroregija

Mikroregije u Bačko-kiškunskoj županiji